Dellacasa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giovanni Dellacasa
 Marco Dellacasa